Atomo - struttura nella quale la materia è organizzata in unità fondamentali che costituiscono gli elementi chimici
 Atomo - il supereroe dei fumetti DC Comics
 Atomo - in logica, componente indivisibile di una formula

Pagine correlate 
 Atom (disambigua)
 Atomos